Gouvernement Orban peut désigner ces gouvernements roumains ou belges :

Gouvernement Orban  du  au  ; 
 Gouvernement Orban  depuis le .

Gouvernement Frère-Orban  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Frère-Orban  entre le  et le .